Sitora steht für:

 Sitora, weiblicher Vorname
 Sitora Duschanbe, Fußballverein aus Duschanbe, Tadschikistan

Siehe auch:
 Sitara